— 24-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 7 декабря 2011 года на лейбле King Records.

История 
Девушки, принимающие участие в титульной песне, были определены в турнире по камню-ножницам-бумаге, состоявшемся в Будокане 20 сентября 2011 года (так называемом AKB48 24th Single Senbatsu Janken Taikai). Участницы, занявшие первые 16 мест (то есть вышедшие в 4 круг) приняли участие в записи и были задействованы в клипе к песне. «Центром» же стала победившая в турнире Марико Синода.

Название сингла («Ue kara Mariko») было обнародовано 29 октября на хэндшейк-ивенте на Ajinomoto Stadium.

Концепция и обложка диска 
Марико в названии «Ue kara Mariko» («Сверху Марико») — это Марико Синода, центр в этой песне. Впервые имя участницы группы AKB48 было в названии песни. Выражение «ue kara» («сверху») можно понимать как то, что Марико самая старшая или самая высокая в группе, или и то и другое.

Также было обнародовано, что сначала планировалось, что титульной песней сингла будет «Hashire! Penguin», но позднее было решено иначе. Песня была выбрана другая, чтобы соответствовать имиджу Марико Синоды. Песня «Hashire! Penguin» тоже появилась на этом сингле, но в качестве стороны «Б» театрального издания, спетой командой Team 4.

Коммерческий успех 
В первый день сингл продался в  экземплярах, а за первую неделю превысил миллион.

Список композиций 
Сингл был издан в 4-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-K (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD).

Type-A

Type-K

Type B

Театральная версия

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «Ue kara Mariko» Type-A на сайте King Records 

Синглы AKB48
Синглы 2011 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)